Obe – miejscowość w Afganistanie
 OOBE, Out of Body Experience (czasem OBE) – z ang. eksterioryzacja

en:OBE (disambiguation)